Reguengo - designação das propriedades que, desde a Idade Média e até à extinção do Antigo Regime na Península Ibérica, eram pertença do rei

A partir desse conceito derivou o nome de várias terras portuguesas:

 Reguengo (Portalegre) - freguesia no concelho de Portalegre
 Reguengo (Vilarinho) - lugar da freguesia do Vilarinho, no concelho de Coimbra
 Reguenga - freguesia no concelho de Santo Tirso
 Reguengo do Fetal - freguesia no concelho da Batalha
 Reguengo Grande - freguesia no concelho da Lourinhã
 Reguengos de Monsaraz - município do distrito de Évora
 Reguengos de Monsaraz (freguesia) - freguesia no concelho de Reguengos de Monsaraz
 Reguengos - lugar da freguesia de Guisande no concelho de Santa Maria da Feira

Ver também
 Realengo

Desambiguação